Bons Baisers de Russie (), roman d'espionnage de Ian Fleming publié en 1957 mettant en scène James Bond ;
 Bons Baisers de Russie (), film de Terence Young sorti en 1963 avec Sean Connery en James Bond, basé sur le roman ;
  (), bande originale du film composée par John Barry ;
 Bons Baisers de Russie (), jeu vidéo de tir à la troisième personne sorti en 2005, basé sur le roman et le film ;
 Lupin III : Bons Baisers de Russie (), téléfilm d'animation japonais d'Osamu Dezaki diffusé en 1992.

 est aussi le nom donné par le gouvernement russe à une opération d'assistance à l'Italie, en 2020, pour aider à lutter contre la pandémie de Covid-19 : voir l'article Pandémie de Covid-19 en Italie.